Halmos György (1915–1985) zongoraművész
 Halmos György (?) Ybl Miklós-díjas építész